

Дани сећања 

1280-е пне.

fr:1286 av. J.-C.